Цековка:
 Цековка — режущий инструмент для обработки отверстий в деталях с целью получения цилиндрических углублений.
 Цековка, цековский дом — разговорное название жилых домов для высшего советского руководства, построенных в эпоху Леонида Брежнева.